Ел Комал има више значења:

 Ел Комал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Комал (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Комал, Ел Парахе дел Комал (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Комал (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Комал (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Комал (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Комал (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Комал (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику